Густав V (, Оскар Густав Адольф; ) — король Швеции с 8 декабря 1907 года по 29 октября 1950 года, старший сын Оскара II и Софии Нассауской. Почётный гражданин Таллина.

Биография 

При рождении ему был присвоен титул герцога Вермландского. Крёстной матерью Густава была его прабабка — Дезире Клари, невеста Наполеона I, вышедшая замуж за маршала Бернадота, впоследствии ставшего королём Швеции. Вступил на престол после смерти отца, спустя два года после отделения Королевства Норвегии. Его жена, Виктория Баденская (в браке с 20 сентября 1881 года) была потомком предыдущей шведской династии — Гольштейн-Готторпской (от короля Адольфа Фредрика). Имел чин русского (декабрь 1907 года) и германского (3 августа 1908 года) адмирала.

В 1908 году посетил Петербург.

Густав V был последним королём Швеции, прямо вмешивавшимся в политику правительства (вопрос об оборонном бюджете в 1914 году). В 1939 году он отказался от должности верховного главнокомандующего шведской армией. Считается, что Густав V имел во время Первой мировой войны пронемецкие симпатии (во многом под влиянием жены). Перед Второй мировой войной король и его внук, герцог Вестерботтенский, активно общались с руководством нацистской Германии, особенно Герингом. Швеция во время войны поставляла Германии руду и перевозила немецкие войска. При этом король выступал против преследования евреев в Германии и Венгрии. В 1941 году он поздравлял Гитлера в частном письме с победами над СССР и «большевистской чумой» (хотя ему напрямую запретил это делать премьер-министр Пер Ханссон). Боясь конфликта с Германией, требовал у правительства разрешить транзит немецких войск через Швецию.

Увлечения 
Был известным теннисистом, основал первый теннисный клуб в Швеции; как пропагандист этого вида спорта занесен в Международный зал теннисной славы (1980). Заботился о судьбе теннисистов, арестованных нацистами.

В 1912 году во время царствования Густава V Швеция принимала V Олимпийские игры, которые проходили в городе Стокгольме. При этом он сам открывал эти игры.

Семья 
От брака с Викторией Баденской (1862—1930) Густав имел трёх сыновей:
 Густав VI Адольф, его преемник (1882—1973),
 Вильгельм, герцог Сёдерманландский (1884—1965)
 Эрик, герцог Вестманландский (1889—1918).

Его старший внук, сын будущего Густава VI, Густав Адольф, герцог Вестерботтенский (1906—1947), весьма политически активный в годы Второй мировой войны, погиб в авиакатастрофе ещё при жизни деда, оставив девятимесячного сына Карла (р. 1946), ныне царствующего как Карл XVI Густав.

Предки

Примечания

Ссылки 

 Андреевский кавалер — Король Швеции Оскар Густав V Адольф фон Бернадот

См. также 
 Тулльгарн
 Посол Советского Союза

Правители Европы XX века
Герцоги Вермландские
Теннисисты Швеции
Члены Международного зала теннисной славы
Почётные члены Петербургской академии наук
Политики XX века
Члены Шведской королевской академии наук
Почётные граждане Таллина